Cratero – ufficiale di Alessandro Magno, morto nel 321 a.C.
 Cratero – storico macedone, probabilmente figlio del precedente
 Cratero – re di Macedonia nel 399 a.C.